Clauder ist der Nachname von:
 Joseph Clauder (1586–1653), deutscher Dichter und Theologe
 Friedrich Wilhelm Clauder (1654–1692), deutscher Mediziner
 Gabriel Clauder (1633–1691), deutscher Arzt und Alchemist